Пеория ():

Топонимы 
 Пеория — город на севере США, является шестым по величине городом штата Иллинойс.
 Пеория — город, расположенный в округах Марикопа и Явапаи, штат Аризона, США.
 Пеория — округ штата Иллинойс, США.

Также  
 Пеория — индейское племя в США.